Кармель Шама ха-Коэн (; род. 16 августа 1973 год, Рамат-Ган, Израиль) — израильский политик, член кнессета 18-го и 19-го созывов от партии «Ликуд».

Биография 
Кармель Шама ха-Коэн родился 16 августа 1973 года в городе Рамат-Ган, Израиль. Кармель окончил Междисциплинарный центр в Герцлии, где он получил первую степень в области юриспруденции. Служил в Армии обороны Израиля, в разведке (особое подразделение по предотвращению шпионажа и особенным следствиям).

В период с 2003 года по 2009 год Кармель Шама был членом городского совета Рамат-Гана. В праймериз Ликуда в 2009 году Кармель Шама занял 25-ое место. В феврале 2009 года он стал депутатом кнессета от партии Ликуд, первоначально он занимал должность вице-спикера кнессета. Однако позже Шама покинул этот пост, перейдя в экономическую комиссию на пост председателя комиссии.

В 2013 года Шама подал свою кандидатуру на пост мэра города Рамат-Ган. Когда Реувен Ривлин был избран на пост президента Израиля в июле 2014 года, то Кармель Шама получил его мандат в кнессете 19-го созыва. В августе того же года Шама ха-Коэн вновь покинул кнессет, в связи с назначением на пост представителя Израиля при Организации экономического сотрудничества и развития, его место в кнессете занял депутат от партии Наш дом Израиль Алекс Миллер.

В 2014 году Кармель Шама ха-Коэн критично отзывался о партии Ликуд, отмечая, что его партия уделяет мало внимания внутренним социальным проблемам Израиля, при этом отдавая предпочтение внешней политике.

Шама женат, отец четырёх детей (три сына и дочь), проживает в районе Рамат-Гана Рамат-Эфаль.

Примечания

Ссылки 
 
Муниципальные депутаты Израиля
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Мэры Рамат-Гана
Председатели комиссии кнессета по экономике